Dril (voortplanting), geleiachtige substantie met de eieren van onder meer vissen en amfibieën, bijvoorbeeld:
kikkerdril
Drillen, een apengeslacht
Dril (aap), een apensoort uit dit geslacht, in West-Afrika
Dril (textiel), een stevige gekeperde stof
Exercitie of dril, ook wel oefening in het marcheren en hanteren van wapens
Drillen (zaaien), zaaien in parallelle rijen, eventueel machinaal:
Zaaimachine

Namen en afkortingen 
Directorio Revolucionario Ibérico de Liberación (DRIL), een gewapende organisatie, tegen de regimes van Franco in Spanje en Salazar in Portugal
Distal revascularisation and interval ligation (DRIL), behandeling voor een complicatie bij nierinsufficiëntie
Dril-Quip, Inc., een Amerikaanse producent van offshore-boorapparatuur, genoteerd aan de New York Stock Exchange
Dril (straat), een straat in Volendam
@dril, een absurdistisch Twitteraccount

Zie ook 
Drilboor
Drill (doorverwijspagina)